USS Oregon, ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al Territorio de Oregón o al trigésimo tercer estado (Oregón).

 El primer  fue un bergantín adquirido en 1841 para dar apoyo a la Expedición Wilkes, estuvo activo hasta 1845.
 El segundo fue un monitor que recibió originalmente los nombres de  y Hercules también fue llamado Oregon posteriormente, fue desguazado sobre la grada. 
 El tercer  fue un acorazado que participó en combate en la Guerra hispano-estadounidense y que permaneció en activo desde 1896 hasta 1919.
 el cuarto  es un submarino de la clase Virginia, botado en 2019.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos